Dave Pasin (1966) – ex hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
 Gino Pasin (1915 – ...) – calciatore italiano
 Tony Pasin (1977) – politico australiano